Nikolaj Stepanovitj Tjernych (), född 6 oktober 1931 i Usman, död 26 maj 2004 i Ivanovo oblast, var en rysk-sovjetisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som N. S. Chernykh och som upptäckare av 537 asteroider. Flera av upptäckterna gjorde han tillsamman med sin fru Ljudmila Tjernych.

Han upptäckte även de båda kometerna 74P/Smirnova-Chernykh och 101P/Chernykh. 

Asteroiden 6619 Kolya är uppkallad efter honom och asteroiden 2325 Chernykh är uppkallade efter honom och frun Ljudmila Tjernych.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Nikolaj Tjernych

Referenser 

Sovjetiska astronomer
Ryska astronomer
Personer från Lipetsk oblast
Födda 1931
Avlidna 2004
Män